Алан Перельсон (Alan S. Perelson; род. 11 апреля 1947, Бруклин, Нью-Йорк) — американский , иммунолог-теоретик, занимается разработкой моделей иммунной системы и инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит B и C, грипп и вирус Зика. Доктор философии (1972), с 1974 года сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории, ныне один из немногочисленных её старших фелло, адъюнкт-профессор нескольких университетов, член Американской академии искусств и наук (1999).
Лауреат премии Макса Дельбрюка Американского физического общества (2017) — за вклад в теоретическую иммунологию. Высокоцитируемый учёный, согласно Thomson Reuters.

Биография 
Получил бакалаврские степени по наукам о жизни и электроинженерии в Массачусетском технологическом институте в 1967 году, а в 1972 году в Калифорнийском университете в Беркли — степень доктора философии по биофизике, под началом Аарона Кацира-Качальского. В 1973 году в последнем стал и. о. ассистент-профессора, в 1974 году поступил постдоком в Университет Миннесоты. С 1974 г. сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории, ныне её старший фелло (Senior Fellow, один из шестерых таковых, не находящихся в отставке, это высшее научное звание в этой лаборатории). В 1978—1979 гг. ассистент-профессор Брауновского университета. В настоящее время также состоит адъюнкт-профессором Бостонского и Рочестерского университетов, а также Университета Нью-Мексико.

Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки, Общества промышленной и прикладной математики, Американского физического общества, .

Отмечен .
Удостоился чтения Гиббсовской лекции Американского математического общества (2019).

Опубликовал более 550 статей, которые цитировались свыше 68 тыс. раз.

Примечания

Ссылки 

 https://www.santafe.edu/people/profile/alan-perelson

Иммунологи по алфавиту
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора философии по биофизике
Персонал Лос-Аламосской национальной лаборатории
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Общества промышленной и прикладной математики
Действительные члены Американского физического общества
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли